Хана Монтана може да се отнася за:

 Хана Монтана – американски сериал
 Хана Монтана (филм) – американски игрален филм
 Майли Стюърт – главната героиня от американския сериал